Johan Anker er navnet på flere personer:

 Johan Anker (officer) (1838-1876) – dansk officer (Johan Peter Andreas Anker)
 Johan Anker (sejlsportsmand) (1871-1940) – norsk sejlsportsmand og yachtdesigner (Johan August Anker)
Desuden:
 Carl Johan Anker (1835-1903) – norsk officer og genealogisk forfatter